Ehebach ist ein Gewässername:
 Ehebach (Aisch) oder Ehe oder Große Ehe, linker Zufluss der Aisch bei Bruckenmühle, Gemeinde Diespeck, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Ehebach (Donau), linker Mündungsarm der Zwiefalter Ach in die Donau bei Zwiefaltendorf, Stadt Riedlingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Ehebach (Inn), linker Zufluss des Inns in Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Ehebach (Moosalbe), linker Zufluss der Moosalb bei Gutenbrunnen (Trippstadt), Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Ehebach (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs bei Heitersheim, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Ehebach heißt ein Naturschutzgebiet:
 Ehebach (Naturschutzgebiet), am unteren Ehebach (Donau) bei Zwiefaltendorf, Stadt Riedlingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ehe (Begriffsklärung)
 Ehe (Flussname) – Etymologie des Flussnamens
 Ehenbach